

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 2,31 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ().

Група А

Група B

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017
Стрибки у висоту на чемпіонатах світу з легкої атлетики